Entwertung steht:

 in der Volkswirtschaftslehre für den Prozess, bei dem Geld an Wert verliert, also der Geldwert sinkt, siehe Geldentwertung
 in der Philatelie für das Abstempeln der Briefmarken, siehe Entwertung (Philatelie)
 im öffentlichen Verkehr für das Abstempeln von Fahrkarten mittels Entwerter
 in der Psychologie und Psychotherapie für die Geringschätzung einer Person, einer Handlung oder eines Sachverhalts, siehe Entwertung (Psychologie)

Siehe auch